Kladruby is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Kladruby (okres Tachov), stad in okres Tachov
 Kladruby (okres Rokycany), gemeente in okres Rokycany
 Kladruby (okres Strakonice), gemeente in okres Strakonice
 Kladruby (okres Teplice), gemeente in okres Teplice
 Kladruby (okres Benešov), gemeente in okres Benešov